

Люзерн — місто, штат Айова
 Люзерн — місто, штат Пенсільванія
 Люзерн Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія